keizer Frederik II, koning van Sicilië (1198-1250)
 Frederik II van Sicilië, koning van Sicilië (1296-1337)
 Frederik van Sicilië (Malta), hertog van Malta (1348-1350)
 Frederik III van Sicilië, koning van Sicilië (1355-1377)